Влади́мир Алекса́ндрович Ва́гнер:
 Владимир Александрович Вагнер (1840–1914) — горный инженер, начальник Юго-Восточного горного управления Российской империи.
 Владимир Александрович Вагнер (1849—1934) — русский и советский зоолог, зоопсихолог, доктор зоологии.